Георги (Гоце) Бърдаров е български военен деец.

Биография 
Роден е в 1872 (или 1867) в Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Завършва I клас и става предприемач. При избухването на Балканската война в 1912 година Гоце Бърдаров е войвода на Солунския доброволчески отряд на Македоно-одринското опълчение, който по-късно влиза в 13 кукушка дружина.

Умира в София в 1919 година.

Бележки 

Македоно-одрински опълченци
Войводи на чети на Македоно-одринското опълчение
Български революционери от Македония
Родени в Кукуш
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища